Деревенщина () — американская короткометражная кинокомедия 1919 года, режиссёр Роско «Толстяк» Арбакль
 Деревенщина () — итальянская кинокомедия 1984 года, режиссёр Франко Кастеллано
 Деревенщина () — индийская драма 1989 года, режиссёр Тони Джунея
 Деревенщина () — американский фильм ужасов 2005 года, режиссёр Бретт Хейли
 Деревенщина () — шведская трагикомедия 2004 года, режиссёр Мария Блом
 Деревенщина — российская мелодрама 2014 года, режиссёр Владимир Устюгов

Уничижительные обозначения людей